Frankenstadion steht für:
 Max-Morlock-Stadion in Nürnberg
 Frankenstadion Heilbronn